Aleixo II da Trebizonda foi um imperador do Império de Trebizonda que reinou entre 1297 e 1330. Foi antecedido no trono por João II da Trebizonda, e sucedido por Andrônico III da Trebizonda.

Fontes 
  W. Miller, Trebizond: The Last Greek Empire of the Byzantine Era, Chicago, 1926.

Naturais de Trebizonda
Mortos em 1330
Imperadores de Trebizonda